Borbein ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Borbein (* 1936), deutscher klassischer Archäologe
 Volkmar Borbein (1904–1984), deutscher Jurist

Borbein steht für folgende Unternehmen und Marken:

 H. F. Borbein & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller